FC Rustavi (ka Sapekhburto K'lubi Rustavi) er en georgisk fodboldklub fra byen Rustavi. Klubben opstod som en fusion af klubberne FC Tbilisi og FC Rustavi i 2006.

Historie 

2006 – FC Olimpi
2011 – FC Metalurgist
2015 – FC Rustavi

Titler 
 Georgiske mesterskaber (2): 2007 og 2010
 Georgiske pokalturnering (0):
 Superpokalturnering (1): 2010

Historiske slutplaceringer

Erovnuli Liga

Nuværende trup 
Pr. 6. april 2019.

Kendte spillere 
  Giorgi Papava
  Omar Migineishvili
 	Irakli Klimiashvili
  Revaz Barabadze

Referencer

Eksterne henvisninger 
 FC Rustavi
 soccerway 

Fodboldklubber i Georgien
Etableret i 2006